Hygieia, een Griekse godin.
 Hygiea, een planetoïde.
 SV Hygiea, een honkbalclub uit Den Haag